CTG, sigle composé des trois lettres C, T et G, peut faire référence à :
 un triplet de bases nucléiques en ADN dont le codon correspondant (CUG en ARN) code la leucine ; c'est une mutation sur ce triplet qui provoque la dystrophie myotonique de Steinert sur le gène associé ;
 CICS Transaction Gateway, en informatique, une brique logicielle IBM de connectivité aux services CICS ;
 cardiotocogramme, en médecine ;
 Centre des transmissions gouvernementales, attaché au Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale ;
 Convention territoriale globale, de la Caisse d'allocations familiales ;
 la Collectivité territoriale de Guyane.

CTG est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international Rafael Núñez, à Carthagène, en Colombie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports